Кламси́ () — город-коммуна во Франции.

География 

Город Кламси расположен в департаменте Ньевр региона Бургундия и является административным центром одноимённого кантона и округа. Площадь коммуны составляет 30,26 км². Численность населения — 4551 человек (на 2006 год). Плотность населения — 159 чел./км².

Город находится на севере департамента Ньевр, в 40 километрах южнее города Осер и на 70 километров севернее Невера, на берегу реки Йонна. Центральная, старинная часть Кламси лежит на скалистом плато, простирающемся над рекой. Мимо города проложен канал Ниверне. соединяющий города Осер на Йонне и Десиз на Луаре. На своём пути канал пересекает также горный массив Морван.

История 

Кламси впервые письменно упоминается в 634 году под именем Clamiciacus. Во время Столетней войны, в XIV веке, был полностью разрушен. С XVI и вплоть до начала XX столетия город процветал; основой его доходов был сплав древесного сырья, поставляемого из лесов гористого Морвана, по реке Йонне в Париж. Последняя подобная партия на плотах была отправлена в 1920-е годы.

Известные уроженцы и жители 

 Родина писателя Ромена Роллана
 Родина писателя Клода Тилье

Города-партнёры 

 Гельнхаузен (Германия)
 Гран-Пиль (Канада)

Примечания 

Города Франции
Коммуны департамента Ньевр
Кламси
Супрефектуры Франции